Суперкубок Бельгії з футболу 1998 — 19-й розіграш турніру. Гра відбулася 8 серпня 1998 року між чемпіоном Бельгії клубом «Брюгге» та володарем кубка Бельгії клубом «Генк».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1998
Бельгія
1998 у бельгійському спорті